Фабиа́н Руи́с Пе́нья (; род. 3 апреля 1996, Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, Испания) — испанский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Испании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Фабиан Руис родился в Лос-Паласьос-и-Вильяфранке, Севилья, Андалусия. В 2004 году, в возрасте восьми лет, футболист присоединился к молодёжной команде клуба «Реал Бетис», покинув футбольную школу «Лас-Паласьос» из своего родного города. В июле 2014 года Фабиан был повышен до резервной команды и дебютировал за неё 21 сентября в Сегунде Б, выйдя на замену во втором тайме в домашнем матче против «Марбельи» (1:4).

13 декабря Фабиан провёл свой первый поединок за основную команду, заменив Хави Торреса на 51-й минуте в матче Сегунды против «Луго» (1:0). Он появился в шести матчах в течение сезона и вышел в чемпионат Испании вместе со своей командой.

Фабиан дебютировал в высшем дивизионе испанского футбола 23 августа 2015 года, заменив Альфреда Н’Диая в домашнем матче против «Вильярреала» (1:1). 23 декабря следующего года он продлил свой контракт до 2019 года, после чего перешёл на правах аренды в клуб Сегунды «Эльче».

17 марта 2017 года Фабиан забил свой первый гол на профессиональном уровне, открыв счёт в матче против «Химнастика» (3:1). По итогам сезона он провёл 18 матчей за «Эльче» и не смог помочь команде сохранить место в Сегунде.

5 июля 2018 года Фабиан Руис стал игроком итальянского «Наполи», контракт подписан на 5 лет, зарплата Фабиана в «Наполи» составит 2.5 млн евро в год. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 30 млн евро.

31 августа 2022 года Фабиан перешёл в Пари Сен-Жермен, подписав контракт на 5 лет

Карьера в сборной 
Летом 2019 года Фабиан был приглашён в сборную для участия в Чемпионате Европы среди молодёжных команд, который состоялся в Италии. В третьем матче в группе против Польши он отличился голом на 39-й минуте и его команда разгромила соперника 5:0. В решающем матче на 8-й минуте забил гол, что помогло обыграть Германию и завоевать титул Чемпиона Европы.

Достижения 
 «Реал Бетис»
 Сегунда: 2014/15
 «Наполи»
 Кубок Италии: 2019/20
 Сборная Испании (до 21)
 Победитель чемпионата Европы среди молодёжных команд: 2019

Клубная статистика 
.

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Реал Депортиво»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Наполи»